Натуральне число 212
 212 рік до нашої ери
 212 рік нашої ери